Baga Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baga (socken), Tibet, 
 Baga Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar